Николай Анатольевич Ковалёв (род. 28 октября 1986 года в пос. Весёлый, Оренбургская область) — российский фехтовальщик на саблях, многократный чемпион мира и Европы, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Карьера 
Фехтованием занимался с детства. Первый тренер — Владимир Дьяченко. С первых тренировок был отмечен как талантливый спортсмен, при поддержке тренера удачно дебютировал на молодёжных стартах. Позднее он предпочёл заниматься фехтованием на саблях, что и стало его основной специальностью и козырем. Одержал множество побед в юниорских соревнованиях. С 2001 года в национальной сборной.

В 2004 году дебютировал на первенстве Европы, завоевав бронзовую медаль, через год на первенстве мира завоевал в тяжёлой борьбе серебряную медаль. Ещё через год на чемпионате мира в Турине выиграл бронзовую медаль в командных соревнованиях, а в 2007 году стал чемпионом Европы. На Олимпиаде дебютировал в 2008 году, хотя не завоевал в Пекине наград. В 2012 году в Лондоне на Олимпиаде завоевал бронзовую медаль в индивидуальном соревновании на саблях.

Ранее выступал за команду «Спартак», ныне фехтовальщик клуба СКА из Санкт-Петербурга. Тренируется под руководством Владимира Дьяченко и Кристиана Бауэра. Рабочая рука — правая.

C 2021-го года проживает и работает в США.

Личная жизнь 
Женат, есть сын и дочь. Своим хобби называет рыбалку и чтение, любимый фильм — «Джентльмены удачи», любимая группа — австраллийский коллектив INXS.

Список достижений 
 Чемпион Европы 2007, 2008 и 2012 годов в командных соревнованиях
 Чемпион мира 2010, 2011, 2013, 2016 годов в командных соревнованиях
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
 Чемпион мира 2014 в индивидуальных соревнованиях

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации фехтования России
 Профиль на сайте, посвящённом Олимпийской сборной России 2008 года
 Профиль на сайте Persones.ru

Фехтовальщики России
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года